Ladame est un patronyme porté par :

 François Ladame, psychanalyste genevois
 Paul-Louis Ladame, (1842-1919), neurologue suisse

Divers 

 Le pont Ladame franchit la Seymaz dans le canton de Genève

Homonymie de patronyme